polis (stad), een term, door de Grieken en Romeinen gebruikt voor zowel een socio-politiek gegeven, een socio-geografisch gegeven als voor een burcht (de oorspronkelijke betekenis).
 Polis (ster), een ster in het sterrenbeeld Boogschutter
 Polis (studievereniging), een studievereniging van organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
 verzekeringspolis
 Polis (Albanië), een gemeente in het district Librazhd in de Albanese prefectuur Elbasan
 Polis (Cyprus), een dorp in het noordwesten van het eiland Cyprus in het midden van Chrysochous
 Polis (uitgeverij), een Vlaamse uitgeverij van fictie en non-fictie